Zschau bezeichnet:

 Ed Zschau (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Josef Zschau (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Katrin Zschau (* 1976), deutsche Politikerin
 Renate Zschau, deutsche Handballtorhüterin

 Karosseriewerke August Zschau, ehemaliger deutscher Stellmacherbetrieb in Leipzig

Siehe auch:
 Tschau
 Schau